Hrvatska božićna pjesma, potekla iz sjeverne Hrvatske. 

U ovoj božićnoj pjesmi su dva ključna izraza MLADI KRALJ i MLADO LJETO koji nas vode duboko u povijest. Mladi kralj naime podsjeća na doba Arpadovića u Hrvatskoj, kada je svaki ugarski kralj nastojao što prije svoga prvorođenca okruniti za hrvatskoga kralja. Mlado ljeto odražava vrijeme kada je u nas na Božić počimala nova godina. Ujedno najstariji blagdan Krista Kralja je upravo Božić, a kasnije je papa Pio IX. ustanovio blagdan Krista Kralja i završetak crkvene godine na zadnju nedjelju prije Adventa. U ovoj pjesmi-himni su nabrojani svi pratioci Božića; sveti Stjepan (26.12.), sveti Ivan (27.12.), Nevina Dječica (28.12.), Toma biskup, Silvestar papa (31.12.), Sveta tri kralja (06.01.). To su osobe koje zapravo zastupaju različite staleže; sveti Stjepan zastupa mučenike, sveti Ivan djevičanske muževe i žene, Silvestar i Toma kler, biskupe i pape, itd. 

Ubraja se medu najsvečanije božićne napjeve u Hrvata, zbog čega je dobila počasno mjesto na završetku božićne liturgije (Mise). Kalendar je božićnog vremena svoje vrste. Svaka kitica posvećena je pojedinom božićnom blagdanu (sv. Stjepan, sv. Ivan, Tri kralja...).

Poveznice 
 Božićne skladbe

Izvori 

Božićne pjesme
Hrvatska glazba